Сайкин — русская фамилия. Имеет женскую форму Сайкина.

Известные носители 
 Сайкин, Валерий Тимофеевич (род. 1937) — советский и российский государственный и политический деятель.
 Сайкин, Пётр Дмитриевич (1905—1927) — советский военнослужащий, герой-пограничник.
 Сайкин, Семён Фёдорович (1914—2002) — советский и российский учёный-механик и педагог.